Девушка с татуировкой дракона:

 «Девушка с татуировкой дракона» () — детективный роман 2005 года, первая книга из трилогии «Миллениум» шведского писателя Стига Ларссона.
 «Девушка с татуировкой дракона» () — шведская экранизация 2009 года режиссёра Нильса Ардена Оплева.
 «Девушка с татуировкой дракона» () — американская экранизация 2011 года режиссёра Дэвида Финчера.

См. также 
 Лисбет Саландер — главная героиня новеллы.